Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Damendoppel der Wimbledon Championships 2017. Insgesamt nahmen 16 Paare an der Qualifikation teil, die am 29. und 30. Juni 2017 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Damendoppel (Qualifikation)
2017